El término Mia o Mía puede referirse a:
 Un pronombre posesivo de la primera persona del singular (mío/mía).
 Abreviatura empleada a modo de identificación en ciertos círculos cerrados creados y mantenidos por personas que padecen bulimia o anorexia nerviosa.
 Forma familiar y abreviada del río Aguadamía, un corto río de la región de Asturias entre los concejos de Ribadesella y Llanes.
 Nombre propio femenino, diminutivo de María. De origen hebreo, significa " La elegida por Dios"

Personas
Mia o Mía también puede referirse al nombre propio Mia, escrito tanto con acento como sin él.

Personas notables
 Mia Farrow, actriz estadounidense.
 Mía, integrante de EVERGLOW. 
 Mia Hagman, una nadadora de origen finlandés especializada en estilo pecho.
 Mia Hagman, actriz sueca
 Mia Hamm, una jugadora de fútbol de origen estadounidense.
 Mia Kirshner, una actriz canadiense.
 Mia Michaels, coreógrafa estadounidense famosa por su colaboración en el show So You Think You Can Dance.
 Mia Rose, cantante y compositora anglo portuguesa.
 Mia Sara, una actriz estadounidense.
 Mia Strömmer, lanzadora de martillo olímpica de origen finlandés.
 Mia Wasikowska, una actriz australiana.
 Mia Zapata, cantante estadounidense, voz líder de la banda punk The Gits.

Personajes ficticios llamados Mia
 Mia, personaje de la franquicia de juegos, novelas, y manga japonesa .hack.
 Mia, personaje de la serie de novelas Dark Tower del escritor estadounidense Stephen King.
 Mia Dearden, un personaje de cómic.
 Mia Fey, protagonista del videojuego Phoenix Wright.
 Mia Colucci, personaje interpretado por Luisana Lopilato y Anahí en las telenovelas Rebelde Way y Rebelde. 
 Mía Horguensen, personaje interpretado por Emilia Attias en la telenovela argentina Los Únicos.
 Mia Toretto, un personaje de la película The Fast and the Furious.
 Mia Thermopolis, un personaje de  The Princess Diaries.
 Mia Wallace, un personaje de la película Pulp Fiction.
 Mia Jones, un personaje de  Degrassi: The Next Generation.
 Mia Ausa, un personaje de  Lunar: Silver Star Story Complete.
 Mia St. Clair, un personaje de American Girl.
 Mia Townsend, un personaje del juego de EA Games Need for Speed: Most Wanted.
 Mia, un personaje de Fire Emblem: Path of Radiance.
 Mia, un personaje de  Golden Sun.
 Mia, el personaje principal de Mia's Big Adventure Collection, una serie de software educativo.
 Mia, un personaje del programa Two and a Half Men.
 Mia Winters, esposa del protagonista y personaje principal del videojuego Resident Evil 7.

Música
Para artistas y canciones con las siglas MIA, consultar MIA (desambiguación)

Canciones
 Mia de Chevelle en el álbum Point No. 1.
 Mía(canción de Tito el Bambino)|Mía]] de Tito el Bambino en el álbum  Top of the Line.
 Mia de la banda Aerosmith en el álbum Night in the Ruts.
 Mia de Emmy the Great en el álbum First Love.
 Mía de Paulina Rubio en el álbum Pau-Latina.
 Mía de Bad Bunny en colaboración con Drake de su álbum X 100pre.
Soy Mía, canción de Natti Natasha y Kany García, incluida en el álbum de Natasha, titulado IlumiNatti.

Otros usos
 Estación Mia, una estación de subterráneos en Seúl, Corea del Sur.
 Mía (película), es una película coproducida por Argentina y España.